Kap Disappointment ist der Name folgender Landspitzen:

 Kap Disappointment (Grahamland) in Grahamland, Antarktika
 Kap Disappointment (Powell Island) auf Powell Island, Südliche Orkney-Inseln, Antarktika
 Kap Disappointment (Südgeorgien) auf Südgeorgien
 Cape Disappointment (Washington) auf der Long Beach Peninsula, Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Cape Disappointment State Park im Pacific County, Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten